Saint-Gobain est un nom propre inspiré de saint Gobain, saint chrétien d'origine irlandaise, mort dans la forêt de Saint-Gobain (Aisne). Ce nom peut faire référence à :

 Saint-Gobain (Aisne), commune française du département de l'Aisne en région Hauts-de-France, où s'était installée la manufacture royale de glaces en 1685,
 Saint-Gobain, entreprise française spécialisée dans le verre, installée originellement à Saint-Gobain (Aisne) ;
 Fort de Saint-Gobain, un ouvrage de la Ligne Maginot dans le département français de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.